Кефаль:
 Кефалевые — семейство рыб
 Серые кефали — род рыб семейства кефалевых
 Лобан (кефаль-лобан, чёрная кефаль) — вид рыб рода серых кефалей
 Кефаль (подводная лодка) — российская подводная лодка начала XX века
 Кефаль — серия советских подводных лодок проекта 690

См. также 

 Кифара — древнегреческий струнный щипковый музыкальный инструмент